Johan Stenhammar (1769-1799), een Zweeds dichter
Christian Stenhammar (1783-1866), een Zweeds predikant en natuuronderzoeker
Per Ulrik Stenhammar (1829-1875), een Zweeds architect en componist
Wilhelm Stenhammar (1871-1927), een Zweeds componist, pianist en dirigent